Fell kan som auktorsförkortning betyda:

 H. Barraclough Fell
 Jack W. Fell

Robotskapade auktorsförkortningar